Samuel Colt (1814-1862) – inventore ed imprenditore statunitense
Samuel P. Colt (1852-1921) – industriale e politico statunitense
Samuel Colt (1973) – attore pornografico statunitense